Ninemile Run ist der Name von Fließgewässern in den USA:

 Ninemile Run (Sixmile Run)  im Somerset County, New Jersey
 Ninemile Run (Monongahela River)  im Allegheny County, Pennsylvania
 Ninemile Run (Little Aughwick Creek)  im Fulton County, Pennsylvania
 Ninemile Run (Pine Creek)  im Potter County, Pennsylvania
 Ninemile Run (Loyalhanna Creek)  im Westmoreland County, Pennsylvania
 Ninemile Run (Mine Run)  im Spotsylvania County, Virginia